Table des caractères Unicode U+0530 à U+058F (1 328 à 1 423 en décimal).

Arménien (Unicode 1.1 à 11.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’alphabet arménien : lettres majuscules, lettres modificatives (dont signes d’intonation ou d’abréviation marquant phonétiquement la ponctuation avant les mots et non en fin de phrase), lettres minuscules (dont celles utilisées pour la notation phonétique), ponctuations arméniennes (point et trait d’union), signes religieux d’éternité et signe monétaire du dram arménien.

Le point arménien (ou vertsakète) U+0589 peut également être utilisé dans les textes historiques géorgiens.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 6.1

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 11.0

Voir aussi

Liens externes 
   Armenian, table sur le site Unicode.
   Arménien, table sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

Alphabet arménien
00053